Le doyenné de Sarcelles est une division du diocèse de Pontoise.

Paroisses 
Les paroisses de ce doyenné sont :
Paroisse de Garges-les-Gonesse
Paroisse de Sarcelles, sur le territoire duquel se trouve la communauté chaldéenne

Références 
Informations diocèse

Doyenné du diocèse de Pontoise